Шатовьё — топоним:
 Шатовьё — коммуна во Франции, в департаменте Вар.
 Шатовьё — коммуна во Франции, в департаменте Верхние Альпы.
 Шатовьё — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер.